Dans le vocabulaire militaire,  peut faire référence à :

Afrique du Sud 

 La , active de 1940 à 1942

Allemagne 
 La 4. SS Freiwilligen Panzergrenadier Brigade Nederland formée en 1943 est devenue en 1945 la 23e Panzerdivision de volontaires SS Nederland.

Argentine 

 , créée en 1964.

Australie 

 La 4th Light Horse Brigade, unité d'infanterie montée créée en 1902 et dissoute en 1921.

 , créée en 1912, toujours active au début du .
 , créée en 1943 et dissoute en 1946.

Canada 
  blindée canadienne, constituée en 1942 et dissoute en 1946.
 , créée en 1915 et dissoute en 1919, recréée en 1939 et dissoute en 1945.
  mécanisé du Canada, créé en 1968 et dissout en 1973.

Croatie 

 , créée en 1991 pendant la guerre de Croatie et dissoute en 2008.

États-Unis 
 La  de la  aéroportée américaine a été créée le  à la suite de la réorganisation de la division. Elle compte trois bataillons : deux d'infanterie et un de reconnaissance.
 La , existant de 1915 à 1944, recréée en 2006.
 La .

France 
 La  brigade d'aérocombat du commandement de l'aviation légère de l'Armée de terre, créée le .
 La  aéromobile, créée le  et dissoute le . Elle était l'héritière de la  division aéromobile.
 La  d'Algérie, ou  d'infanterie d'Algérie, de la division d'Oran, existant de 1914 à 1942 à Tlemcen.
 La  de cavalerie de la  légère de cavalerie en 1940.
 La , existant pendant le Premier Empire de 1803 à 1812.
 La  de cavalerie motorisée de la  légère mécanique en juin 1940.
 La  de chasseurs d'Afrique de 1939 à 1940.
 La  de cuirassiers de la  de cavalerie.
 La  de dragons de la  de cavalerie.
 La  française libre de la  française libre, active de 1943 à 1945.
 La  d'infanterie de la  d'infanterie, créée en 1873 et dissoute en 1916.
 La  d'infanterie coloniale, dissoute en octobre 1918.
 La  légère de la  de cavalerie.
 La  marocaine, créée en  et dissoute en .
 La  mixte d'infanterie coloniale, puis  coloniale du corps expéditionnaire d'Orient (CEO), faisant partie de la  d'infanterie de mars à octobre 1915.
 La  motorisée de la  légère mécanique, de 1937 à 1940

Japon 

 La , créée en 1909 et dissoute en 1945.

Nouvelle Zélande 

 La , active de 1917 à 1918 et de 1939 à 1942,
 La , active de 1942 à 1945 et de 1953 à 1960.

Pologne 

 La , créée en 1921, devenue  en 1924, active jusqu'en 1929.

Royaume-Uni 

 La , active pendant les deux guerres mondiales.
 La , existante de février à novembre 1918

 La  mécanisée britannique, brigade blindée ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et continuant d'exister.
 La , active de 1914 à 1916 mais n'ayant pas combattu.
 La , faisant partie de la  aéroportée.
 La  du Special Service, puis  commando, existant de 1944 à 1946.

Royaume de Prusse 
  d'infanterie de la Garde est créée en 1852 et dissoute en 1919.
  de cavalerie de la Garde est créée en 1890 et dissoute en 1914.

Serbie 

 , créée en 2007

Tchéquie 
, créée en 1994.

Ukraine 
  blindée, réserviste, ré-activée en 2017 ;
  de réaction rapide, unité de la Garde nationale de l'Ukraine créée en 2015.

Union soviétique 

 La 

 La 

 La  de première formation, active de 1938 à 1940

Yougoslavie 

 
  (1942 à 1945)

Notes et références 

Homonymie d'unités militaires